Hazhenia — вимерлий рід тероцефалових терапсид раннього тріасу Китаю, єдиним видом якого є Hazhenia concava. Хаженія була названа в 1981 році від формації Хешангоу в пустелі Ордос у Внутрішній Монголії. Він жив під час оленекського періоду раннього тріасу, приблизно 247 мільйонів років тому. Hazhenia належить до групи тероцефалів під назвою Baurioidea і має багато ознак, схожих на ссавців, таких як гострі зуби та вторинне піднебіння, обидва з яких розвинулися незалежно у бауріоїдів. У Baurioidea він найбільш тісно пов'язаний з родом Ordosiodon, який також відомий у Внутрішній Монголії, але походить від трохи молодшої формації Ermaying. Обидва роди колись були поміщені в родину Ordosiidae, але оскільки ця назва пов'язана з родиною кембрійських трилобітів, вона більше не діє.

Хаженія відома з одного черепа, який був виявлений групою з Інституту палеонтології та палеоантропології хребетних у 1977 році, через рік після відкриття перших останків Ордосіодона. Обидва спочатку були класифіковані як представники Scaloposauria, групи невеликих тероцефалів, які зараз розглядаються як парафілетична сукупність базальних бауріоїдів. Філогенетичний аналіз тероцефалів, опублікований у 2014 році, виявив, що Hazhenia та Ordosiodon є найближчими родичами один одного, і помістив обох у похідне положення в Baurioidea, близько до родини Bauriidae.

Примітки 

Фауна тріасового періоду